Иван Александрович Алексеев:
 Алексеев, Иван Александрович (1887—1960) — главный лесовод Бердянского лесничества, основатель парка им. М. Горького (Мелитополь)
 Алексеев, Иван Александрович (Noize MC; род. 1985) — российский рок-музыкант, рэпер, певец, композитор и актёр.
 Алексеев, Иван Александрович (род. 2001) — российский футболист.